Oberwiesen ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Oberwiesen, Ortsgemeinde im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Oberwiesen SH, Weiler und Grenzort in der politischen Gemeinde Schleitheim, Schweiz
 Oberwiesen von Sprendlingen, Naturschutzgebiet im Landkreis Offenbach, Hessen, Deutschland
 Oberwiesen, von 1940 bis 1944 der deutsche Name von Obervisse, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich

Siehe auch:
 Obere Wiese
 Oberwies
 Oberwiese
 Oberwies (Begriffsklärung)